

Sigle 
 Latex Agglutination – agglutinazione al lattice
 Lega araba
 Los Angeles – città degli Stati Uniti
 Lossless Audio – algoritmo di compressione dati senza perdita
 Louisiana – stato degli Stati Uniti
 Leukocyte Adhesion Deficiency

Chimica 
 La – simbolo chimico del lantanio

Codici 
 LA – codice vettore IATA di LATAM Airlines
 la – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua latina
 LA – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Laos
 LA – codice ISO 3166-2:GN di Labé (Guinea)
 LA – codice ISO 3166-2:ID di Lampung (Indonesia)
 LA – codice ISO 3166-2:MD di Lăpușna (Moldavia)
 LA – codice ISO 3166-2:NG dello stato di Lagos (Nigeria)
 LA – codice ISO 3166-2:TL di Lautém (Timor Est)
 LA – codice ISO 3166-2:US della Louisiana (Stati Uniti)
 LA – codice ISO 3166-2:UY di Lavalleja (Uruguay)
 LA – codice ISO 3166-2:YE di Lahij (Yemen)

Informatica 
 .la – dominio di primo livello del Laos

Musica 
 La – nota musicale
 L.A. – traccia dell'album Time Fades Away di Neil Young del 1973
 L.A. (Light Album) – album dei The Beach Boys del 1979
 L.A. – traccia dell'album Figure 8 di Elliott Smith del 2000, presente anche in Guitar Hero 5
 L.A. – EP di Teddy Thompson del 2001
 La – singolo di Old Man River del 2007
 L.A. – singolo di Amy Macdonald del 2007

Altro 
 La – città del Laos
 LA – targa automobilistica di Landeck (Austria)
 LA – targa automobilistica di Landshut (Germania)
 La – articolo determinativo femminile singolare
 La – personaggio delle avventure di Tarzan

Altri progetti